A69 oder A 69 steht für:
 A69 road, eine Schnellstraße in Großbritannien
 Bundesautobahn 69, eine ehemals geplante deutsche Autobahn
 Donau (A 69), ein Versorgungs- und Führungsschiff für Schnellboote der deutschen Bundesmarine

A69